Amerikai Egyesült Államok
Marquette (Iowa)
Marquette (Kansas)
Marquette (Nebraska)
Marquette (város, Wisconsin)
Marquette (falu, Wisconsin)
Marquette megye (Michigan)
Marquette (Michigan)
Marquette megye (Wisconsin)
Marquette Heights (Illinois)
 Franciaország
Marquette-en-Ostrevant
Marquette-lez-Lille